Бизби има више значења:
 Бизби (Аризона)
 Бизби (Северна Дакота)